Az 1993–1994-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 31. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1993. augusztus 6-án kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1994. május 7-én rendezték. A címvédő a Werder Bremen volt. A bajnok a Bayern München lett.

Tabella

Kereszttáblázat 

1A mérkőzést megismételték (2:1 für FC Bayern München) Thomas Helmer szellemgólja miatt.

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1993–1994-es szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
német 1
német 1